Зверево — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области). Входит в состав поселения Новофёдоровское.

Название, предположительно, произошло от некалендарного личного имени Зверь.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 33 человека (14 мужчин и 19 женщин); преобладающая национальность — русские (85 %). По данным на 2005 год, в деревне проживало 27 человек.

География 
Деревня Зверево находится в северо-западной части Троицкого административного округа, у границы с Наро-Фоминским районом, примерно в 24 км к западу от центра города Троицка. Рядом с деревней проходят пути Киевского направления Московской железной дороги.

В 2 км восточнее деревни проходит Киевское шоссе , в 10 км к северу — Минское шоссе , в 4 км к северо-востоку — Московское малое кольцо . Ближайшие населённые пункты — посёлок Селятино и деревня Рассудово.

В деревне 11 улиц, 6 проездов, 1 переулок, приписано 3 садоводческих товарищества.

История 
В середине XIX века деревня Зверево относилась ко 2-му стану Верейского уезда Московской губернии и принадлежала князю Василию Ивановичу Мещерскому, в деревне было 20 дворов, крестьян 92 души мужского пола и 91 душа женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческая деревня по Новокалужскому тракту (от села Нара в Москву), в 50 верстах от уездного города и 15 верстах от становой квартиры, при колодце, с 20 дворами и 193 жителями (98 мужчин, 95 женщин).

По данным на 1899 год — деревня Петровской волости Верейского уезда с 199 жителями.

В 1913 году — 41 двор, земское училище и часовня.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — деревня Ожиговского сельсовета Петровской волости Звенигородского уезда в 5,3 км от Петровского шоссе и 2,1 км от станции Апрелевка Киево-Воронежской железной дороги, проживало 278 жителей (122 мужчины, 156 женщин), насчитывалось 56 хозяйств, из которых 55 крестьянских, имелась школа 1-й ступени.

1929—1963, 1965—2012 гг. — населённый пункт в составе Наро-Фоминского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской области.

Примечания 



Населённые пункты Троицкого административного округа